Естонія вперше взяла участь в Олімпійських іграх 1920 року в Антверпені. Першим олімпійським медалістом незалежної Естонії став Юрі Лоссманн, що приніс країні срібну нагороду в марафонському бігу на цій Олімпіаді.

1940 року Естонія була приєднана до СРСР, і естонські спортсмени в період з 1952 по 1988 року виступали на Олімпійських іграх за команду СРСР. Після розпаду СРСР і проголошення 1991 року Естонією незалежності, на Олімпійських іграх знову почала виступати самостійна естонська команда.

За час виступу на Олімпійських іграх естонські спортсмени завоювали 46 олімпійських медалей: 13 золотих, 10 срібних і 23 бронзових. Практично всі медалі були завойовані на літніх Олімпійських іграх. Найбільше медалей естонці завоювали у змаганнях з боротьби та важкої атлетики. Серед зимових видів спорту естонці відзначалися в лижних перегонах.

Медалі

Медалі на Літніх іграх

Медалі на Зимових іграх

Медалі за літніми видами спорту

Медалі за зимовими видами спорту

Джерела 

 Статистика на Sports-reference.com  
 Естонія на офіційному сайті Олімпійського руху